Aleksander Karczyński (ur. 1882, zm. 1973) – polski organista
 Cyryl Karczyński (ur. 1884, zm. 1940) – polski duchowny katolicki
 Maciej Karczyński (ur. 1971) – polski policjant
 Marcin Karczyński (ur. 1978) – polski kolarz górski